Gehnbach ist der Name folgender Orte:
 Gehnbach (Gemeinde Andrichsfurt), Ortschaft der Gemeinde Andrichsfurt, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gehnbach ist der Name folgender Gewässer:
 Gehnbach (Rohrbach), rechter Nebenfluss des Rohrbachs im Saarland